Arrangör kan syfta på:

 Arrangör (musik) – en person som arrangerar musik
 Arrangör – en person som organiserar ett evenemang eller en tillställning, se Exekutiv producent